Alejandro Vásquez puede referirse a:

 Alejandro Vázquez Palacio (1976-), futbolista español.
 Alejandro Vázquez , actor mexicano.
 Alejandro Vázquez , productor musical argentino que trabaja con el grupo Carajo.
 Alejandro Vázquez (1964-2019), músico mexicano que trabajo con el grupo Luzbel